Беше () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Беше, Барнабаш (род. 1994) — венгерский футболист, защитник клуба МТК.
 Беше, Сидней (1897—1959) — джазовый кларнетист и сопрано-саксофонист.